Steinheim puede hacer referencia a:

 Steinheim, ciudad alemana en Renania del Norte-Westfalia; o
 Steinheim an der Murr, ciudad alemana en el distrito de Luisburgo de Baden-Wurtemberg.